Батуриха — название населённых пунктов.

Россия 
 Батуриха — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Батуриха — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Батуриха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.